

Patronyme 

, des compositeurs actifs à la fin du  et au début du .
Jacques Lœillet (1685-1748), un compositeur et hautboïste belge de la période baroque. 
Sylvie Loeillet (1964-), une actrice française.

Autre 
(13011) Loeillet, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.